Бо́жович () — прізвище сербського походження, розповсюджене у Сербії та Чорногорії. Патронім, утворений від чоловічого імені Божо.

Відомі носії 

 Драшко Божович (*1985) — чорногорський футболіст, півзахисник.
 Міодраг Божович (*1968) — югославський і чорногорський футболіст (захисник) та тренер.
 Младен Божович (*1984) — чорногорський футболіст, воротар.